Sidewalks of New York – film del 1923 diretto da Lester Park
 Il milionario (Sidewalks of New York) – film del 1931 diretto da Jules White e Zion Myers
 I marciapiedi di New York (Sidewalks of New York) – film del 2001 diretto da Edward Burns